Aram Chatsjatoerjan (1903-1978), een Sovjet-Russische componist en cellist van Armeense afkomst
Karen Chatsjatoerjan (1920-2011), componist en neef van Aram Chatsjatoerjan
 Vahagn Chatsjatoerjan, Armeens politicus

Zie ook 
Chatsjatrjan (doorverwijspagina)